El término Secretaría de Hacienda puede hacer referencia:

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México; o
a la Secretaría de Hacienda de Argentina.